Les Mées (Alpy Górnej Prowansji)
 Les Mées (Sarthe)